Прилужное — название населённых пунктов на Украине:

 Прилужное — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Прилужное — село в Летичевском районе Хмельницкой области.